TCH je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Čad.
 Trans-Canada Highway

Glej tudi 

Kratice